XAP est le code IATA pour :
 l'aéroport de Chapecó, au Brésil.

 XAP (eXtensible Ajax Platform), logiciel informatique
 XAP, un package utilisé dans Windows mobile pour assurer la gestion des images.